Ulysses, Odüsszeusz latin neve
 Ulysses (1922), James Joyce regénye 
 Ulysses űrszonda, az Európai Űrügynökség és a NASA űrszondája
 Ulysses S. Grant, az amerikai polgárháború tábornoka, az USA elnöke
 Ulysses Moore, Pierdomenico Baccalario olasz író álneve, ill. kalandregény-sorozatának címe